«А́нджело» — кинофильм 1920 года, снятый по мотивам пьесы Виктора Гюго «Анджело, тиран Падуанский» либо по мотивам поэмы А. С. Пушкина «Анджело» (разные источники указывают разную информацию). Из-за отсутствия плёнки не был выпущен на экран. Не сохранился. Роль Анджело исполнил Олег Фрелих.

Фильмы 1920 года
Фильмы России 1920 года
Экранизации произведений Александра Пушкина
Экранизации произведений Виктора Гюго
Утерянные фильмы